Фрайлес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Сур. Занимает площадь 41,37 км². Население — 1768 человек (на 2010 год). Расстояние — 89 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Cronista de Frailes
 Frailespatico 

Муниципалитеты Хаэна